Na území České republiky existovalo více vzdělávacích institucí a památných budov označených Piaristické gymnázium:
 Piaristické gymnázium (Litomyšl): bylo založeno 1640, v barokní budově z roku 1714 (architekt Giovanni Battista Alliprandi) je nyní Regionální muzeum v Litomyšli (Jiráskova ulice, Litomyšl-Město, okres Svitavy, Pardubický kraj).
 Piaristické gymnázium (České Budějovice): bylo založeno 1761, postupně sídlilo v několika budovách, zrušeno 1871 (Jihočeský kraj).

Podobné názvy 
Možné hledáte také tyto instituce a památné budovy s podobnými názvy.

Piaristická kolej a gymnázium 
 Piaristická kolej a gymnázium (Praha): založena 1766 Řádem zbožných škol, na rozhraní dnešních ulice Na příkopě/Panská, Praha 1 Nové Město.

Piaristická kolej 
 Piaristická kolej: rozcestník na více než 10 vzdělávacích institucí tohoto jména v různých městech.

Rozcestníky - místopisné jméno